Система футбольних ліг Італії є ланцюгом взаємопоєднаних клубних турнірів з футболу в Італії. Система являє собою ієрархію ліг, пов'язаних між собою правилами вибуття та підвищення в класі.

Структура 
На вершині піраміди знаходиться Національна Професіональна Ліга (, також відома як ), яка складається з двох дивізіонів (Серія A і Серія B).

Під нею розташована Професіональна Ліга Серії C (, також відома як ), яка складається з трьох дивізіонів (Дивізіон A, B і C). Серія C є останнім професіональним дивізіоном Італії.

Далі йде Серія D, яка складається з дев'яти паралельних обласних дивізіонів; нею керує Міжобласний комітет Національної Аматорської Ліги (). Під нею розташовано ще п'ять щаблів піраміди: Еччеленца (), Промоціоне (), Прима Категорія () і Секонда Категорія () знаходяться під управлінням обласних комітетів Національної Аматорської Ліги, а Терца Категорія () — під управлінням провінційних комітетів.

Система

Історія 
Перші італійські футбольні ліги було започатковано англійськими емігрантами у 1890-х роках. Першим клубом був Дженоа Крикет енд Атлетік Клаб (тепер Дженоа Крикет енд Футбол Клаб). Спочатку існували окремі ліги для італійців і іноземців, але вони злилися у 1897-му році. У березні 1898 року в Турині було створено Італійську Федерацію Футболу ( або FIGC). Спочатку до неї приєдналися лише чотири клуби — Дженоа, ФК Торінезе, Інтернаціонале ді Торіно і Сочьєта Джиннастіка ді Торіно. Перший чемпіонат було розіграно у Турині протягом одного дня, 8 травня 1898 року. Чемпіоном стала Дженоа.

Дженоа була на той час потужним клубом в італійському футболі, вигравши чемпіонат у 1899, 1900, 1902, 1903 і 1904 роках. В результаті розколу Сочьєта Джиннастіка ді Торіно було утворено два нових клуби — Мілан ФБК і ФБЦ Ювентус, які приєдналися до ліги у 1900 році.

Італійська ліга приєдналася до ФІФА у 1905 році і того ж року прийняла обласну лігову структуру.

Після перерви внаслідок Першої світової війни популярність футболу значно зросла, і до ліги приєдналася велика кількість малих клубів. Влітку 1921 року було тимчасово створено ще одну федерацію ( або CCI), в результаті чого у 1922 році в Італії було два чемпіони — Про Верчеллі і Новезе. Врешті-решт дві асоціації злилися наприкінці сезону.

Перехід до загальнонаціональної ліги відбувся у 1929 році. Протягом першого сезону у вищому дивізіоні було вісімнадцять команд. Першим чемпіоном став Інтернаціонале у 1930 році. Тоді ж Італія здобула великі перемоги на міжнародній арені, вигравши Кубок світу у 1934 і 1938 роках.

Після Другої світової війни протягом одного сезону існували окремі регіональні ліги (північна і південна), з матчем плей-оф з метою визначення чемпіона. Після цього ліга знову повернулася до загальнонаціональної структури.

Торіно стало першим повоєнним чемпіоном, вигравши лігу чотири рази поспіль. Але врешті-решт домінуючими клубами стали Ювентус, Мілан і Інтернаціонале, які сукупно ставали чемпіонами 54 рази.

Див. також 
 Серія A (Італія)
 Кубок Італії з футболу
 Суперкубок Італії з футболу
 Міланське дербі

Посилання 
 Карта футбольних стадіонів Італії на сайті footiemap.com
 Soccerway.com Результати італійських футбольних ліг на сайті soccerway.com

Італія
Футбольні ліги Італії